Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guy Forget che ha battuto in finale Jan Gunnarsson 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Miloslav Mečíř (quarti di finale)
 Thierry Tulasne (quarti di finale)
 Tim Wilkison (primo turno)
 Jakob Hlasek (quarti di finale)

 Milan Šrejber (semifinali)
 Jonas Svensson (secondo turno)
 Guy Forget (campione)
 Horst Skoff (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1986